Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2005 года прошёл 2—3 июля на стадионе имени Здзислава Кшишковяка в Быдгоще (Польша). В те же сроки в финском Ювяскюля состоялся турнир в Первой лиге, а в словенском Мариборе — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 60 многоборцев из 12 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 
Мужская сборная Эстонии защитила звание обладателей Кубка Европы.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 2—3 июля в финском Ювяскюля.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 2—3 июля в словенском Мариборе.

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 2005 года
Спорт в Польше в 2005 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще